Rowiński, Rowinski, oder Rovinsky (Rowinskij, Rowinskaja; ) ist der Name von:
 Dmitri Alexandrowitsch Rowinski (1824–1895), russischer Politiker, Kunstgeschichtler und Kunstsammler
 Stefan Rowiński (1875–1943), polnischer Politiker und Verleger
 Tatjana Rowinskaja (* 1958), russische Bogenbiathletin